Села:
 Байківці — Волинська область, Ковельський район
 Байківці — Тернопільська область, Тернопільський район